Həmzəli – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian
 Həmzəli – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian
 Həmzəli – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Həmzəli – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian